Сегунда 1998/1999 () — 68-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 1998 года и закончился 20 июня 1999 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 1997-98 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 1997-98 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Компостела, Мерида и Спортинг Хихон - команды вылетевшие из Ла Лиги. 

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: - Эльче , Хаэн, Херес и Леванте. Вместо них вышли - Малага, Барселона II, Мальорка Б и Рекреативо.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

1998/1999
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1998 году
Спорт в Испании в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999